Schimpff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Schimpff (1809–1884), sächsischer General der Infanterie
 Bruno von Schimpff (1807–1871), sächsischer Verwaltungsbeamter und Geheimer Rat
 Franz Ludwig von Schimpff (1785–1837), Kommandeur der Militärstrafanstalt in Dresden
 Günther von Schimpff (1845–1919), sächsischer Oberstleutnant und Kammerherr im Herzogtum Anhalt
 Gustav Schimpff (1871–1919), deutscher Architekt und Hochschulprofessor (Aachen)
 Hans Georg August von Schimpff (1843–1913), sächsischer Oberst, Militärschriftsteller und Kammerherr
 Hans Otto von Schimpff (1822–1891), sächsischer Generalmajor
 Otto August von Schimpff (1782–1859), sächsischer Oberleutnant und schwarzburg-rudolstädtischer Hofrat
 Volker Schimpff (* 1954), deutscher Museologe, Historiker und Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Schimpf